Список космических аппаратов Национального управления военно-космической разведки США (, NRO), которые запускаются под обозначением NROL (NRO Launch, ).
Информация об аппаратах, их конкретной функции и элементах орбиты, на которую они запущены является секретной и обычно не публикуется в открытых источниках. Тем не менее, спутники обнаруживаются астрономами-любителями, а утечки информации позволяют определить принадлежность большинства аппаратов к тому или иному проекту.

См. также 
 Список космических аппаратов USA

Ссылки 
 National Security Space Launch Report (стр. 112)

Примечания 

Разведывательные спутники США
Списки космических аппаратов